Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute du 14 au .

Wendy Turnbull remporte le simple dames. En finale, elle bat Sylvia Hanika, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jo Durie et Ann Kiyomura.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Boston
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1983
Boston
Tennis aux États-Unis en 1983
Tennis en mars 1983